A expressão Queda do Império Romano pode referir-se a:

 Queda do Império Romano, período histórico
 A Queda do Império Romano (The Fall of the Roman Empire), filme norte-americano de Anthony Mann lançado em 1964
 A História do Declínio e Queda do Império Romano (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire), livro do historiador inglês Edward Gibbon publicado entre 1776 e 1788

Queda Imperio